

Toponymes

Sabanilla, une ancienne province de la République de Nouvelle-Grenade ;
 Sabanilla, un corregimiento de la municipalité de Puerto Colombia.

Sabanilla, un district de la province de Alajuela ;
 Sabanilla, un district de la province de San José.

Sabanilla, une localité de la province de Granma ;
 Sabanilla, une localité de la province de Sancti Spiritus.

Sabanilla, une rivière.

Sabanilla, une municipalité du Chiapas.

Autres 
 Epistreptus sabanilla, une espèce de la famille des diplopodes ;
 Sabanilla ornata, une espèce de la famille des opilions.

Homonymie de toponyme